Тёмная траурная мухоловка (Peneothello cyanus) — вид птиц из семейства австралийских зарянок (Petroicidae).

Распространение 
Новая Гвинея: горная часть и местами север острова. Естественной средой обитания являются субтропические и тропические влажные горные леса. Встречаются на высотах от 900 до 2750 м.

Описание 
Длина 14-15 см. Оперение голубое с серым, хвост и маховые перья серо-чёрные. Ноги и клюв птицы чёрные, глаза — тёмно-коричневые.

Размножение 
Гнездо строят в виде глубокой чаши. В кладке 1-2 яйца, цвет которых варьируется от бледно-зелёного до оливкового. Размеры: 23,5 мм x 17-19 мм.

Птица насекомоядна.

Примечания 

Австралийские зарянки
Животные, описанные в 1874 году
Птицы Новой Гвинеи
Эндемики Новой Гвинеи